Антиррезіс — це відповідь Потій Іпатія з 1599 на полемічний твір Мартина Броневського (Христофора Філалета) під заголовком «Апокрізіс» (Апокрисис).

1599 року появляється твір «Антиррезіс або оборона перед Христофором Філаретом». Інша назва «Антиризис». Польською мовою надрукований у 1600 р.

Назва мовою оригіналу: ANTIPPHΕIΕ. Abo Apologia Przeciwko Krzysztofowi Philaletowi, Ktory Niedawno Wydal Ksiąszki Imieniem Starozytnej Rvsi Religij Greckiey / przeciw Ksiąszkom o Synodzie Brzeskim / napisanym w Roku Panskim 1597.

Примітки